Ford Maverick (1969), een auto uit de compacte middenklasse die in de jaren zeventig op de Amerikaanse en Braziliaanse markt verkocht werd
 Ford Maverick (Australië), een op de Nissan Patrol Y60 gebaseerde terreinwagen die door Ford Australië van 1988 tot 1994 verkocht werd in het kader van het Button Plan
 Ford Maverick (Europa), een SUV die van 1993 tot 2007 op de Europese markt aangeboden werd
 Ford Maverick (pick-up), een compacte pick-up die vanaf eind 2021 op de Amerikaanse markt te verkrijgen is